Юність — період життя людини після підліткового віку.
 Юність (журнал)
 Юність (селище), Чернігівська область, Ніжинський район
 Юність (Яблонська) - картина української художниці Тетяни Яблонської.
 «Юність» — назва спортивних клубів:
 Юність (футбольний клуб, Чернігів) — українська аматорська футбольна команда на базі спортивної школи «Юність» у Чернігові.
 «Юність-Мінськ» — хокейний клуб, Мінськ, Білорусь
 «Юність» — хокейний клуб, Харків, Україна
 «Юність» — назва спортивних споруд:
 Юність (стадіон, Армавір) — футбольний та регбійний стадіон в Краснодарському краї, Росія
 Юність (стадіон, Волочиськ) — футбольний і легкоатлетичний стадіон
 Юність (стадіон, Горішні Плавні) — футбольний стадіон
 Юність (стадіон, Калініне) — футбольний стадіон
 Юність (стадіон, Львів) — футбольний та регбійний стадіон
 Юність (стадіон, Чернігів) — футбольний стадіон
 Юність (стадіон, Мозир) — футбольний стадіон
 «Юність» — назва розважальних закладів:
 Юність (кінотеатр, Миколаїв) — кінотеатр, Миколаїв
 Палац молоді «Юність» (Донецьк) — палац молоді, Донецьк

Фільми 

 «Юність» — радянський драматичний художній фільм 1937 року.
 «Юність» — фільм 2014 року режисера Річарда Лінклейтера.
 «Юність» — фільм 2015 року режисера Паоло Соррентіно.